In der Liste der Baudenkmale in Rechlin sind alle denkmalgeschützten Bauten der Gemeinde Rechlin in Mecklenburg-Vorpommern aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (Auszug) vom 20. Januar 2017.

Baudenkmale nach Ortsteilen

Rechlin 

|}

Boek 

|}

Retzow 

|}

Vietzen 

|}

Quelle 
 Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Weblinks 

Rechlin
!Baudenkmale